Il doppio del torneo di tennis Nice Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Devin Bowen e Mariano Hood che hanno battuto in finale Mariano Puerta e André Sá 7-5, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Stephen Noteboom /  Marcos Ondruska (quarti di finale)
 Marius Barnard /  Brent Haygarth (semifinali)

 Tamer El Sawy /  Gábor Köves (primo turno)
 Devin Bowen /  Mariano Hood (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nice Challenger 1998